Жорж Кретьен Бакман (; , Падерборн, Пруссия, — , Брюссель, Бельгия) — бельгийский кларнетист, музыкальный мастер и педагог.

Профессор Брюссельской консерватории (среди его учеников, в частности, Йозеф Блас). По словам историка музыкальных инструментов Линдсея Лэнгвилла, Бакман «был среди тех, кто внёс наиболее значительный вклад в совершенствование конструкции деревянных духовых. <...> Именно ему бельгийские кларнетисты обязаны своим особым качеством звука».

Примечания 

Кларнетисты по алфавиту
Кларнетисты Бельгии
Академические музыканты Бельгии